Giovanni Antonio Facchinetti, Sênior — eleito como Papa Inocêncio IX em 1591.
 Giovanni Antonio Facchinetti, Júnior — Cardeal e sobrinho do Papa Inocêncio IX

Desambiguação